Мари́на фон Не́йман Уи́тмен (; 6 марта 1935, Нью-Йорк) — американская экономистка и предпринимательница.

Дочь математика Дж. фон Неймана от первого брака. Бакалавр Рэдклифф-колледжа (1956), магистр (1959) и доктор философии (1967) Колумбийского университета. Преподавала в Питтсбургском университете (1962-1979, профессор экономической теории с 1973). Входила в Совет экономических консультантов при президенте США (1972—1973). Вице-президент «Дженерал моторс» (1979—1992). В настоящее время — профессор делового администрирования Мичиганского университета. Член «Группы тридцати».

Основные произведения 

 «Новый мир, новые правила: изменение роли американских корпораций» (New World, New Rules: The Changing Role of the American Corporation, 1999);
 «Американский капитализм и глобальная конвергенция» (American Capitalism and Global Convergence, 2003).

Ссылки 
 Страница М. Уитмен на сайте Мичиганского университета

Совет по международным отношениям
Персоналии:General Motors
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Школы бизнеса Мичиганского университета
Преподаватели Школы публичной политики имени Джеральда Р. Форда